Список событий в авиации в 1925 году:

События 
 26 июля — первый полёт первого отечественного пассажирского самолёта К-1 конструкции К. А. Калинина
 26 ноября — Взлетел первый в мире серийный цельнометаллический тяжёлый двухмоторный бомбардировщик-моноплан ТБ-1.

Персоны

Родились 
 20 мая — Туполев, Алексей Андреевич — советский авиаконструктор, академик Российской академии наук, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук (1963), профессор (1964).
 28 сентября — Авдеев, Иван Егорович — заслуженный лётчик-испытатель СССР (28 августа 1974), капитан (1957).
 27 октября — Новожилов, Генрих Васильевич — советский авиаконструктор, академик АН СССР (1984), дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1981).

Скончались

См. также